Fürstaller ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fürstaller (* 1964), österreichischer Fußballspieler
 Joseph Jakob Fürstaller (1730–1775), Salzburger Mesner, Lehrer und Geograf
 Markus Fürstaller (* 1975), österreichischer Fußballspieler und -trainer